Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2014 – 81. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 8 a 16 listopada 2014 w Ałmaty.

Zawody (które początkowo planowano rozgrywać w Astanie) były jedną z kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro (2016).

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Reprezentacje 
W zawodach w sumie brało udział 538 zawodników z 72 krajów.

Występy reprezentantów Polski

Kobiety 
 kat. 58 kg – Joanna Łochowska, Aleksandra Klejnowska i Agata Grzegorek
 kat. 63 kg – Katarzyna Ostapska
 kat. 69 kg – Patrycja Piechowiak i Milena Kruczyńska
 kat. 75 kg – Kinga Kaczmarczyk
 kat. + 75 kg – Sabina Bagińska i Magdalena Paśko

Mężczyźni 
 kat. 69 kg – Daniel Bajer
 kat. 85 kg – Krzysztof Szramiak
 kat. 94 kg – Tomasz Zieliński, Adrian Zieliński, Łukasz Grela
 kat. 105 kg – Bartłomiej Bonk, Arkadiusz Michalski
 kat. + 105 kg – Daniel Dołęga i Krzysztof Klicki

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw 
 IWRP